A lista dos singles que alcançaram a primeira posição da Rolling Stone Top 100 em 2019 foi pblicada pela revista Rolling Stone, sendo que os dados foram recolhidos pela Nielsen Music, que baseou-se em cada venda física e digital do streaming na Internet.

A primeira música à atingir o topo da tabela, em 08 de julho foi old town road.

Histórico